Made in Sweden kan syfta på:

 Made in Sweden (Blacknuss album) - Blacknuss debutalbum från 1994
 Made in Sweden (film) - svensk film från 1969
 Made in Sweden (musikalbum) - E-Types debutalbum från 1994
 Made in Sweden (musikgrupp) - en svensk musikgrupp
 Made in Sweden (with Love) – första albumet med Made in Sweden från 1968
 Made in Sweden (TV-program) - ett svenskt tv-program med Laila Bagge, Anders Bagge och Andreas Carlsson

Se även
 Maid in Sweden - svensk-amerikansk film från 1971